Berner Sport Club Young Boys, prescurtat BSC YB sau YB, este un club profesionist de fotbal din Berna, Elveția, care în prezent evoluează în Superliga Axpo. Club este mai cunoscut sub numele de Young Boys Berna.

Clubul a câștigat 14 campionate de liga elvețiană și șase cupe elvețiene. Young Boys este unul dintre cele mai de succes cluburi de fotbal elvețiene la nivel internațional, ajungând în semifinalele Cupei Europene din sezonul 1958–59. Culorile clubului sunt galben de nuanță aurie și negru. Din 2005, prima echipă a Young Boys și-a jucat meciurile de acasă la Stade de Suisse, unde anterior se afla stadionul Wankdorf. Echipa feminină joacă și ea în cea mai înaltă divizie națională, Liga Națională A.

Coeficientul UEFA 
Coeficientul UEFA este utilizat la tragerea la sorți a competițiilor continentale organizate de Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal. Pe baza performanței cluburilor la nivel european timp de cinci sezoane, acest coeficient este calculat folosind un sistem de puncte și este stabilit un clasament. La sfârșitul sezonului 2018-2019, Young Boys se afla pe locul al cincizeci și șaselea.

Palmares și statistici

Titluri și trofee

Finale

Lotul actual

Jucători notabili 

  Arthur Petrosyan
  Harutyun Vardanyan
   Paul Agostino
  Andrés Escobar
  Yapi Yapo
  Thierry Doubai
  Seydou Doumbia
  Lars Lunde
   Kamil Zayatte
  Avi Tikva
  Elsad Zverotić
  Lars Bohinen
  Mini Jakobsen

  Piotr Nowak
  Mirosław Trzeciak
  Anders Limpar
  Robert Prytz
  Stéphane Chapuisat
  Walter Eich
  Erni Maissen
  Eugen Meier
  Heinz Schneiter
   Gürkan Sermeter
  Martin Weber
   Hakan Yakın

Antrenori

Președinți

Grafic perioade 
Participare BSC Young Boys din sezonul 1955-1956

Rezultate în cupele europene 

Sursa:

Referințe

Legături externe

Official Website 

Fondări în 1898
Young
Berna